Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2017/18 zum 47. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League, die von sieben Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 2. Mal SK Aich/Dob.

Austrian Volley League

Modus 
In der Austrian Volley League spielen die sieben Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in zwei Hin- und in einer Rückrunde in 24 Runden um die Qualifikation der Play-off-Phase.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten vier Mannschaften in Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Halbfinals in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden. Das fünft- und das sechstplatzierte Team spielen um den fünften Meisterschaftsrang.

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle des Grunddurchgangs

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Grunddurchgang

Volley League Meister-Play-off 
Setzliste für die Play-off Phase
SK Aich/Dob
SG Union Waldviertel
SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys Wien
UVC Graz

Übersicht Play-off-Phase 

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2018/19: SK Aich/Dob und SG Union Waldviertel

Halbfinale 
Die Halbfinale wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.

Platzierungsspiele

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Liga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Nord

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Nord Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Nord Herren: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um einen Platz für die Austrian Volley League 2018/19.

2. Bundesliga-Relegation
In der 2. Bundesliga-Relegation treffen Teams aus der 2. Bundesliga Nord, 2. Bundesliga Süd und den Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018/19.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Meisterrunde

2. Bundesliga-Relegation 
Spiele im Detail

2. Bundesliga Nord

2. Bundesliga Süd

Landesliga

Relegationsspiele

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2017/18
Volleyballsaison 2017/18